

Astronomia
 10380 Berwald – asteroide della fascia principale

Persone
 Franz Berwald – compositore e violinista svedese
 Lance Berwald – ex cestista statunitense
 William Berwald – ginnasta e multiplista statunitense